Grupe ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Grupe (1857–1935), deutscher Klassischer Philologe
 Erica Grupe-Lörcher (1875–1960), deutsche Schriftstellerin
 Frank Grupe (* 1952), deutscher Regisseur, Schauspieler, Hörspielautor und Dramaturg
 Gerd Grupe (* 1955), deutscher Musikethnologe
 Gisela Grupe (* 1956), deutsche Anthropologin und Humanbiologin an der LMU München
 Gustav Grupe (1895–1973), deutscher Intendant und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

 Jochen Grupe (* 1963), deutscher Handballspieler
 Nicola Grupe-Arnoldi (* 1984), deutsche Synchronsprecherin
 Norbert Grupe (1940–2004), deutscher Boxer
 Ommo Grupe (1930–2015), deutscher Sportwissenschaftler
 Oskar Grupe (1878–1940), deutscher Geologe
 Richard Grupe (1915–1988), deutscher Boxer
 Rolf Grupe (1920–1995), deutscher Fußballspieler
 Tommy Grupe (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Grupe (1930–1970), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Grube